Egyptská revoluce může odkazovat k: 
 Egyptská revoluce 1919
 Egyptská revoluce 1952
 Egyptská revoluce 2011